It's My Life signifie c'est ma vie en anglais et peut désigner :

Cinéma 
 , titre au Royaume-Uni de Vivre sa vie, film directed by de Jean-Luc Godard sorti en 1962 ;
 , film hindi d'Anees Bazmee sorti en 2015.

Télévision 
 , émission télévisée diffusée sur ITV1.

Roman 
 , roman de Robert Leeson publié en 1980.

Manga 
 It's My Life, manga japonais scénarisé et illustré par Imomushi Narita.

Musique

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 
 , single de YUI présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wendy O. Williams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dr. Alban présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de DJ BoBo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bon Jovi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Amy Diamond présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson interprétée par Cezar, représentant la Roumanie au Concours Eurovision de la chanson 2013.

Voir aussi